Gneu Senti Saturní, cònsol sufecte l'any 4
 Gneu Senti Saturní, cònsol el 41